El 1r Campionat del món d'escacs femení es va celebrar durant la I Olimpíada d'escacs el 1927 a Londres. Va ser organitzat per la FIDE i es va jugar per sistema round-robin. Vera Menchik va guanyar el campionat, concedint només mig punt en les seves onze partides. Els resultats finals foren els següents:

{| class=wikitable
! !!Jugadora !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Punts
|- bgcolor="#ccffcc"
| bgcolor="gold"|1 ||  || - || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½
|-
| bgcolor="silver"|2 ||  || 0 || - || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9
|-
| bgcolor="cc9966"|3 ||  || 0 || 1 || - || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 7
|-
| 4 ||  || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 6
|-
| 5 ||  || ½ || 0 || 0 || ½ || - || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 6
|-
| 6 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 5½
|-
| 7 ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || - || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 4½
|-
| 8 ||  Florence Hutchison-Stirling (Escòcia) || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || - || 0 || 1 || 0 || ½ || 4
|-
| 9 ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 0 || 1 || 0 || 3½
|-
| 10 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || - || ½ || 0 || 3½
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || - || 1 || 3½
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || - || 3
|}

Referències 

1927
Escacs
Competicions d'escacs a Anglaterra
Escacs a Londres
1927